Municipio de Towanda puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Towanda (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Towanda (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Towanda (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Towanda (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.